Сарыолен — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыолен — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыолен — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.